

Botanica 
 Slava – uno dei nomi della varietà di patata Bianca carnica

Cinema 
 Glory - Non c'è tempo per gli onesti (Slava) – film del 2016 diretto da Kristina Grozeva e Petar Valchanov

Geografia 
 Slava – piattaforma glaciale antartica
 Slava Cercheză – comune della Romania

Marchi 
 Slava – in cirillico Слава, uno dei marchi di produzione della Seconda fabbrica di orologi di Mosca

Marina militare 
 Classe Slava – classe di incrociatori
 Slava – corazzata pre-dreadnought della marina russa, varata nel 1904 ed affondata nel 1917.
 Slava – incrociatore e capoclasse della omonima classe di incrociatori

Opere 
 Marcia slava – composizione sinfonica di Pëtr Il'ič Čajkovskij

Persone 
 Slava – nome d'arte del clown russo Slava Ivanovich Slava Polunin

Religione 
 Slava – presso la chiesa ortodossa in Serbia e nei Balcani, una festività in onore di un Santo patrono

Scacchi 
 Difesa slava – apertura degli scacchi

Pagine correlate 
 Slavo

Altri progetti